Chitose (kruiser), een kruiser van de Japanse Keizerlijke Marine
Chitose (schip, 1938), een vliegdekschip van de Japanse Keizerlijke Marine
Chitose (Hokkaido), een stad in de Japanse prefectuur Hokkaido
Chitose (rivier), een rivier in Hokkaido
Chitose (Oita), een voormalig dorp in de Japanse prefectuur Oita
Luchthaven Nieuw-Chitose,een luchthaven ten zuiden van de stad Chitose